Colares kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Colares (kommun), Pará,

Portugal 

 Colares (ort), Lissabon, Sintra, 
 Colares (freguesia), Lissabon, Sintra, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar